Heidt bezeichnet:

 ein Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Heckinghausen, siehe Heidt (Quartier)
 ein Weiler im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf, siehe Heidt (Ronsdorf)
 ein Ort und Stadtteil von Hückeswagen, siehe Heidt (Hückeswagen)
 einen Ortsteil von Radevormwald im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Heidt (Radevormwald)

Heidt ist der Familienname folgender Personen:
 Gary A. Heidt (1942–2021), US-amerikanischer Biologe
 Gary Heidt (* 1970), US-amerikanischer Künstler
 Hanna Heidt (1920–2020), deutsche Autorin
 Horace Heidt (1901–1986), US-amerikanischer Bandleader und Pianist
 Mike Heidt (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Nina Heidt-Sommer (* 1978), deutsche Politikerin (SPD)
 Peter Heidt (* 1965), deutscher Politiker
 Wilfried Heidt (1941–2012), deutscher Sozialforscher und Anthroposoph

Siehe auch:
 

 Haidt
 Heydt
 Haid
 Heid
 Heyd
 Hayd
 Hite
 Hide
 Hyde